José Maria Pinheiro Devesa Neto, mais conhecido como Devesa Neto (30 de abril de 1967), é um ex-árbitro de futebol português. Era afiliado à Associação de Futebol do Porto.

Naturais de Portugal
Árbitros de futebol de Portugal